UDB peut faire référence à :
 Union démocratique belge, un ancien parti politique belge.
 Union démocratique bretonne, un parti politique breton.
 Université Dakar-Bourguiba, une université privée sénégalaise.